Отель де Генего () может означать:
  — здание на рю дез Архив
 Отель де Генего, ранее , — здание на рю де Ришельё
 Отель де Генего, также Театр Генего или , — здание на рю де Сен